Folco de Baroncelli-Javon – poeta e allevatore francese
 Jacques de Baroncelli – regista francese

Pagine correlate
Baroncelli